What Were Once Vices Are Now Habits — четвёртый студийный альбом американской рок-группы The Doobie Brothers. Альбом был выпущен 1 февраля 1974 года.

Список композиций 
 «Song to See You Through» () — 4:06
 «Spirit» (Джонстон) — 3:15
 «Pursuit on 53rd St.» (Джонстон) — 2:33
 «» () — 4:17
 «Eyes of Silver» (Джонстон) — 2:57
 «Road Angel» (, , Джонстон, ) — 4:49
 «You Just Can’t Stop It» (Симмонс) — 3:28
 «Tell Me What You Want (And I’ll Give You What You Need)» (Симмонс) — 3:53
 «Down in the Track» (Джонстон) — 4:15
 «Another Park, Another Sunday» (Джонстон) — 4:27
 «Daughters of the Sea» (Симмонс) — 4:29
 «Flying Cloud» (Портер) — 2:00

Участники записи 
  — гитара, вокал
  — гитара, вокал
  — бас, вокал
  — ударные
  — ударные

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Doobie Brothers
Альбомы Warner Bros. Records